Les Angles est un toponyme qui peut désigner plusieurs  communes françaises :
 Les Angles (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Les Angles (Hautes-Pyrénées), commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Liste des maires des Angles (Hautes-Pyrénées) ;
 Les Angles, commune française du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie ;
 Les Angles (station), station de sports d'hiver située dans la commune des Angles (Pyrénées-Orientales) ;
 Les Angles-sur-Corrèze, commune française  du département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine.

Voir aussi